

Населені пункти та їхні частини

 Косувка — село в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Косувка — село в гміні Райґруд Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Косувка — частина села Камйонка-Велика в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Косувка — частина села Кольоси в гміні Чарноцин Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Косувка — осада в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки